Peruzović ist der Familienname von: 

 Đorđi Peruzović (* 1940), kroatischer Sänger
 Luka Peruzović (* 1952), kroatischer Fußballtrainer und -spieler
 Josip Peruzović (* 1947), Künstlername: Nikolai Volkoff, kroatischer Profiwrestler